Baronessa di Carini – nome con cui è comunemente nota Laura Lanza, nobile siciliana, figlia di Cesare Lanza, conte di Mussomeli, e Lucrezia Gaetani.
 Baronessa di Carini – tragedia lirica in un atto del 1912 composta da Giuseppe Mulè.
 La baronessa di Carini – miniserie televisiva del 2007 diretta da Umberto Marino.